Aleksandar Živković (Niš, 1977), futbolista serbi que disputà dos partits amb la selecció de Sèrbia
 Aleksandar Živković (futbolista croat) (Orašje, 1912), futbolista croat
 Zoran Živković (Niš, 1960), polític serbi que fou Primer Ministre de Sèrbia